Persiceto – denominazione precedente del comune di San Giovanni in Persiceto
 Persiceto – ducato longobardo dell'VIII secolo
 69245 Persiceto – in astronomia, asteroide della fascia principale